Węglin – dzielnica Lublina

2 miejscowości w Polsce:
 Węglin – wieś w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży
 Węglin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice

Zobacz też: Węglinek, Węgliniec, Węgliny